Karlsbad se poate referi la:

Karlsbad (Baden)
Karlovy Vary